Die Basketball-Bundesliga-Saison 2000/01 war die 35. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister der Saison 2000/01 wurde Alba Berlin.
 Pokalsieger der Saison 2000/01 wurde HERZOGtel Trier.
 Das BBL All-Star Game 2001 fand am 17. Februar 2001 vor 8.500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Sieger wurde mit 112:109 der Norden. MVP wurde John  Best (TSV Bayer 04 Leverkusen).

Aufsteiger zur Saison 
Aufsteiger war der Oldenburger TB. Für den nicht lizenzierten zweiten sportlichen Aufsteiger TuS Lichterfelde blieb der SSV ratiopharm Ulm in der Liga. Ersetzt wurde der Absteiger TV 1860 Lich.

Endstände

Hauptrunde 

Fett Finalrunde

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, bei mehr als zwei punktgleichen Teams bestimmt eine Minitabelle der beteiligten Teams deren Reihenfolge.

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen, danach spielte noch einmal jeder gegen jeden (10 Spiele). Hier der Endstand nach der Abstiegsrunde:

Finalrunde

Meistermannschaft 

Drazan Tomic verließ die Mannschaft vor Saisonende nach sechs Einsätzen und wechselte nach Frankreich.

Ehrungen 

Quelle:

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 2000/01 Gießen 46ers
 Saison-Überblick 2000/01 Telekom Bonn
 Saison Rückblick 2000/01 Private Bamberger Fan-Seite

Einzelnachweise 

2000/01
Basketballsaison 2000/01